Boca do Acre kan syfta på:

Brasilien 

 Boca do Acre (ort), Amazonas, 
 Boca do Acre (kommun), Amazonas,